Клод Абб (; ) — французский футболист, вратарь. Участник чемпионата мира 1954 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1958 года.

Карьера

Клубная 
Клод Абб начал карьеру профессионального футболиста в клубе «Безье». Голкипер выступал за клуб в Дивизионе 2 с 1950 года в течение двух с половиной лет, после чего перешёл в «Сент-Этьен».

В составе «Сент-Этьена» Клод Абб играл до окончания сезона 1961/62. В сезоне 1956/57 вратарь в составе клуба стал чемпионом Франции, а три года спустя — финалистом национального кубка.

В сезоне 1960/61, имея контракт с «Сент-Этьеном», Абб сыграл один матч за «Олимпик Лион» в 1/8 финала кубка Ярмарок. В 1962 году «Сент-Этьен» с Аббом в составе выиграл кубок Франции, после чего голкипер завершил карьеру.

В сборной 
Клод Абб дебютировал в сборной Франции 27 октября 1957 года в отборочном матче к чемпионату мира с Бельгией, хотя был в заявке сборной и на предыдущий чемпионат мира.

В 1958 году Клод Абб в составе сборной вновь поехал на мундиаль и опять начал турнир в качестве запасного голкипера. Однако в третьем матче группового турнира (против сборной Шотландии) вратарь вышел на поле в основном составе и не уступал места в воротах до окончания турнира, став его бронзовым призёром.

В последний раз за сборную Абб выступал 2 декабря 1958 года в отборочном матче к чемпионату Европы с греками. Всего голкипер провёл за национальную команду 9 матчей, в которых пропустил 18 голов.

Статистика 

Итого: 9 матчей / 18 пропущенных голов; 3 победы, 4 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Безье»
Игроки ФК «Сент-Этьен»